Крамато́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Краматорськ Донецької області.

 Краматорська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Краматорська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Краматорська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Краматорська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Краматорська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Краматорська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці